Nogometni Klub Olimpija Ljubljana (), ori NK Olimpija Ljubljana sau simplu Olimpija, a fost un club sloven de fotbal din Ljubljana. Clubul a fost fondat în 1911 și a fost unul din cele mai de succes echipe slovene până la desființarea sa în 2004.

Palmares

Evoluții

Iugoslavia (1953–1991)

Slovenia (1991–2005)

Key
 League: P = Matches played; W = Matches won; D = Matches drawn; L = Matches lost; F = Goals for; A = Goals against; Pts = Points won; Pos = Final position;
 Cup / Europe: PR = Preliminary round; QR = Qualifying round; R1 = First round; R2 = Second round; Group = Group stage; QF = Quarter-final; SF = Semi-final; RU = Runner-up; W = Competition won;

Europa

Sumar
(Include și meciurile din Cupa Orașelor Târguri, care nu este luată în considerație de UEFA pentru statistici europene.)

Pld = Matches played; W = Matches won; D = Matches drawn; L = Matches lost; GF = Goals for; GA = Goals against

Pe sezoane
(Olimpija score always listed first.)

Jucători notabili

Referințe

Legături externe
Weltfussballarchiv profile 

Olimpija Ljubljana (desființat), NK
Olimpija Ljubljana (desființat), NK
Olimpija Ljubljana (desființat), NK
Olimpija Ljubljana (desființat), NK